Ouadaradouo peut désigner :
Ouadaradouo, la localité située dans le département de Kampti au Burkina Faso
Ouadaradouo, la localité située dans le département de Périgban au Burkina Faso